Pyongyang – capitale della Corea del Nord
Pyongyang –  catena di ristoranti
Pyongyang –  fumetto autobiografico del fumettista canadese Guy Delisle
Pyongyang –  canzone appartenente all'album The Magic Whip dei Blur
Contea di Pyeongchang –  contea nella provincia del Gangwon in Corea del Sud